Amrod is een personage uit het legendarium van J.R.R. Tolkien. Hij is de tweelingbroer van Amras en de zoon van Fëanor. Hij erfde zijn rode haar van zijn moeder, Nerdanel, in plaats van het zwarte haar van zijn vader. Hij hield van ook van jagen.

Hij wordt ook wel Pityafinwë genoemd omdat hij de jongste van de zonen van Feänor is, samen met zijn broer Amras. Zijn andere naam is Ambarussa, naar zijn rode haar. Zijn broer wordt ook zo genoemd.

Hij was met zijn zes andere broers gebonden aan de eed van Fëanor. Dit was een verschrikkelijke eed waardoor hij de Silmarillen moest terugroven van wie hem dan ook bezat en iedereen moest doden die deze van hen onthield. Hierdoor werden zij en hun hele volk verdoemd.

Er bestaan vele versies over de dood van Amrod. In de Silmarillion sterft hij na de aanval op Doriath, in andere versies sterft hij bij de broedermoord in de havens van Alqualondë.

Het Huis van Fëanor 

Noldo